La palabra Tak puede referirse a:

Lingüística
 Tak, en danés "gracias".
 Tak, en polaco "sí".
 Tak, en ucraniano "sí" o "pero". También fue uno de los eslóganes de la Revolución Naranja de Víktor Yúshchenko usada en su campaña electoral de 2004. Algunas personas remarcan "TAK" en ciertas palabras para hacerlas parecer "naranjas", por ejemplo: "TAKing" u "overTAKe". Posteriormente fue usada por el grupo opositor "Ne tak" (No Tak) en oposición a la candidatura de Yushchenko. Sin embargo, fueron derrotados.

Lugares
 Provincia de Tak, una provincia al norte de Tailandia.
 Tak (pueblo), la capital de la provincia de Tak en Tailandia.
 Distrito de Tak, el distrito alrededor del pueblo.

Gente
 Tak (rapero), un rapero miembro de Styles of Beyond.
 Tak Sakaguchi, actor y héroe de la película de culto japonesa Versus.
 Ad Tak, ciclista alemán.

Cultura pop
 Tak: a beautiful game, juego de mesa abstracto de estrategia, creado por James Ernest, basado en el libro de Patrick Rothfuss titulado El temor de un hombre sabio.
 Tak y el Poder de Juju, Tak 2: El bastón de los sueños, Tak: El gran desafío Juju (video juegos y serie de televisión basada en los mismos video juegos).
 Tak (Invader Zim), un personaje de la serie de dibujos animados de televisión Invader Zim.
 Tak, un poderoso e incorporeo ser extradimensional en el universo de Stephen King y el principal villano en sus novelas Desesperación y Los reguladores (esta última, escrita bajo el pseudónimo de Richard Bachman).

Otros
 Tak (función), una función matemática recursiva.
 El código aeropuertuario IATA correspondiente al Aeropuerto Takamatsu.
TAK Teyrênbazê Azadiya Kurdistan, Halcones de la Libertad de Kurdistán
TAK puede ser el acrónimo de tres letras de:

 Tallinna Autobussikoondis (en castellano, "Compañía de autobuses Tallinn").
 Teyrêbazên Azadiya Kurdistan (en castellano, los "Halcones de la libertad del Kurdistán" (TAK), grupo armado kurdo).
 Tom's lossless Audio Kompressor (TAK) (Kompresor de Audio sin pérdida de Tom), un codec de audio sin pérdida escrito en Pascal.
 Total Annihilation: Kingdoms (TAK), un juego de ordenador.
 Taal Aktie Komitee (Comité de Acción Lingüística), parte del grupo de presión nacionalista flamenco Movimiento Federalista Flamenco.